Batman Triunfante, um filme não produzido, que seria o quinto da primeira franquia cinematográfica do Batman
 Batman Begins, o quinto filme a ser lançado que se baseá no personagem Batman, e o primeiro de uma nova franquia

Desambiguações de cinema